Rossen steht für:

Familienname
 Carol Eve Rossen (* 1937), US-amerikanische Schauspielerin
 Daniel Rossen, Musiker und Filmkomponist
 Helge Rossen-Stadtfeld (* 1955), deutscher Rechtswissenschaftler
 Petko Rossen (1880–1944), bulgarischer Kritiker, Autor und Politiker
 Robert Rossen (1908–1966), US-amerikanischer Drehbuchautor, Filmregisseur und Produzent
 Sofia Rossen (* 1961), grönländische Politikerin (Inuit Ataqatigiit)
 Stig Rossen (* 1962), dänischer Sänger und Schauspieler

Geographie
 Rossen (St. Niklaus), Weiler der Gemeinde St. Niklaus im Kanton Wallis, Schweiz
 Rossen (Burgas), ein Dorf in Bulgarien
 Rossen (Berg), ein Berg in Bulgarien
 Goljam Rossen, ein Gipfel in Bulgarien
 Malak Rossen, ein Gipfel in Bulgarien